Li-šuej může být:

 Li-šuej (prefektura) – městská prefektura v provincii Če-ťiang Čínské lidové republiky
 Li-šuej (Nanking) – městský obvod v Nankingu
 Li-šuej (řeka) – přítok Jang-c’-ťiang